Garding o gardingi, cortesans propers al rei visigot
 Garding, Kirchspiel, ciutat del districte de Nordfriesland, dins l'Amt Eiderstedt, a l'estat alemany de Slesvig-Holstein
 Garding (ciutat), ciutat del districte de Nordfriesland, dins l'Amt Eiderstedt, a l'estat alemany de Slesvig-Holstein
 Garding de Tui, religiós hispano-visigot, originalment arrià, nomenat bisbe de Tui cap a l'any 585 per Leovigild, disputant la diòcesi a Neufila